

Потворув — гміна в Пшисуському повіті Мазовецького воєводства
 Потворув — село в гміні Бардо Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Потворув — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Потворув — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Гміна Потворув